Кратер Дембовский () — останки древнего ударного кратера на восточной границе  Залива Центральный на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь итальянского астронома Геркулеса Дембовского (1815—1881) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Триснеккер на западе-северо-западе; кратер Гигин на севере; кратер Агриппа на востоке-северо-востоке; кратер Годен на востоке-юго-востоке; кратер Ладе на юго-востоке и кратер Рэтик на юго-западе. На западе от кратера находятся борозды Триснеккера и Залив Центральный; на севере борозда Гигина и Море Паров, на востоке Море Спокойствия. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 26,1 км, глубина 0,28 км.

Кратер затоплен лавой, над поверхностью лавы выступает лишь западная часть вала, восточная часть вала полностью разрушена и обозначена лишь небольшим возвышением. Остаток вала имеет полигональную форму. Высота остатков вала над окружающей местностью достигает 870 м, объем кратера составляет приблизительно 440 км³. Дно чаши кратера выровнено лавой.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Снимок кратера с борта Аполлона-10
 Кратер Дембовский на карте LAC-59
 Кратер Дембовский на карте AIC59C
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны